Die Spielzeit 2018/19 war die 26. reguläre Austragung der zweithöchsten tschechischen Eishockeyliga, der 1. česká hokejová liga. Die Rytíři Kladno schafften in der Liga-Relegation den Aufstieg in die Extraliga, während der ČEZ Motor České Budějovice am Aufstieg scheiterte.

Modus 

In 56 Spielen der Hauptrunde spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat damit 28 Heim- und 28 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 8 qualifizieren sich direkt für die Playoffs. Für die verbliebenen Mannschaften ist die Saison beendet, da die Liga langfristig aufgestockt werden soll und damit kein Absteiger ausgespielt wird.

Die Playoffs werden im Best-of-Seven-Modus ausgetragen. Die beiden siegreichen Halbfinalisten qualifizieren sich für die Relegation zur Teilnahme an der Extraliga, das Play-off-Finale wird nicht ausgespielt. Meister wird der in der Hauptrunde besser platzierte Finalist.

Teilnehmer 
Neu in der Liga waren der Extraliga-Absteiger HC Dukla Jihlava und der HC RT Torax Poruba, der im Rahmen einer Liga-Aufstockung aus der 1. Liga aufgestiegen war.

Hauptrunde 

Erläuterungen: ,

Play-offs

Weblinks 
 Tabelle auf hokej.cz
 
 

Eishockeysaison 2018/19
1. Liga 2018